Sultan Kudarat bezeichnet:

 Provinz Sultan Kudarat, eine Provinz der Philippinen
 Sultan Kudarat (Maguindanao), eine Verwaltungsgemeinde in der Provinz Shariff Kabunsuan

Sultan Kudarat bezeichnet folgende Personen:
 Muhammad Dipatuan Kudarat (1581–1671), Sultan von Maguindanao